ciò che è pertinente alla Caria
 appartenente all'antico popolo dei Cari
Lingua caria